Petri Kontiola (né le  à Seinäjoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière en senior avec le Tappara Tampere dans la SM-liiga. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en , en . En 2007, il part en Amérique du Nord et joue douze matchs dans la LNH et est assigné au club-école du IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey. Le , une transaction l'échange avec James Wisniewski aux Ducks d'Anaheim en retour de Samuel Pahlsson, Logan Stephenson et un choix conditionnel au repêchage d'entrée 2009. Il est alors mis à disposition des Chops de l'Iowa. En 2009-2010, il signe au Metallourg Magnitogorsk dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Coupe Karjala 
2010 : nommé meilleur attaquant.

Ligue continentale de hockey 
 2011 : participe avec l'association de l'Est au troisième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2003-2004|| Tappara Tampere || SM-liiga|| 39|| 4|| 9|| 13|| 29|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 54|| 8|| 17|| 25|| 24|| 8|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2005-2006|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 56|| 9|| 35|| 44|| 55|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2006-2007|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 51|| 12|| 35|| 47|| 50|| 5|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2007-2008|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 66|| 18|| 50|| 68|| 32|| 12|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
| 2007-2008|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 12|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2008-2009|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 61|| 15|| 38|| 53|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Chops de l'Iowa || LAH|| 20|| 4|| 5|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 54|| 7|| 15|| 22|| 24|| 10|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 54|| 14|| 34|| 48|| 36|| 16|| 2|| 6|| 8|| 14
|-
|2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 15|| 22|| 37|| 34|| 16|| 3|| 6|| 9|| 37
|-
|2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 44|| 12|| 19|| 31|| 51|| 25|| 10|| 9|| 19|| 12
|-
|2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 15|| 22|| 37|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Marlies de Toronto || LAH || 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||26 ||1 || 10||11 ||12 ||6 || 0||0 || 0||0
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 48 || 7 || 25 || 32 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 59|| 18|| 22|| 40|| 34|| 15 || 2 || 6|| 8|| 14
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 52|| 11|| 16|| 27|| 24|| 9 || 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 41|| 9|| 12|| 21|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 61|| 11|| 24|| 35|| 36|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2020-2021|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 55|| 14|| 41|| 55|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Ilves || Liiga || 52|| 8|| 30|| 38|| 40|| 13|| 1|| 6|| 7|| 6
|-
| 2022-2023|| Ilves || Liiga || || || || || ||

| 12|| 0|| 5|| 5|| 6|| || || || ||

Au niveau international

| 2004 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 5|| 7 || 2|| +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 0|| 3 || 2|| +3|| align="left"|Sixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 4|| +2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 8|| 8|| 16|| 8|| +6||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 4|| 5|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 6|| 9|| 20|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 2|| 4|| 6|| 6|| +1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Seinäjoki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Tappara
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Ilves Tampere